Алёнкин Ёган — река в России, протекает по территории Александровского района Томской области, приток Оби. Длина реки — 42 км.

Недалеко от места впадения реки в Обь находится вахтовый посёлок Медведево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010900112115200036774
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115203677
 Код бассейна — 13.01.09.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 2

Топографические карты

Примечания 

Реки Александровского района Томской области
Притоки Оби